Titanothentes — род вымерших сумчатых млекопитающих из семейства Palaeothentidae отряда ценолестов (Paucituberculata), живших в Южной Америке.

К нему относят один вымерший вид — Titanothentes simpsoni, известный по остаткам, найденным в нижнемиоценовых (сантакрус) породах провинции Санта-Крус (Аргентина).

Описан впервые и выделен в отдельный род в 1996 году американскими палеонтологами Тоддом Рэ (), Томасом Боуном () и Джоном Флиглом ().

Примечания 

Палеотентовые
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки